Grundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grundet, Nykarleby, Österbotten, 
 Grundet, Kronoby, Österbotten, 
 Grundet (Eckerö, Åland), 
 Grundet, Sjundeå, Nyland,

Se även
Grunden
Grunnet
Grundet i fjärden

Robotskapade Finlandförgreningar